Карачуны — многозначный термин, топоним.

 Карачуны — историческая местность Кривого Рога.
 Карачуны () — пригородный район Вильнюса.
 Карачуны — деревня в Дзержинском районе Минской области.

См. также 
 Карачуновское водохранилище